Tamboer kan verwijzen naar:

 trommel
 trommelslager
 tamboer (bouwkunde), de cirkelvormige of veelhoekige onderbouw waarop een koepel rust 
 tamboer (verdedigingswerk), een kleine, met palissaden omringde versterking direct buiten de omwalling van een vesting of fort waarmee een toegang werd bewaakt
 De Tamboer, een theater en congrescentrum in Hoogeveen
 Tamboer, de bijnaam van de Vlaamse volkszanger Lionel Bauwens